RBMX2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на довгому плечі X-хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 322 амінокислот, а молекулярна маса — 37 336.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Білок має сайт для зв'язування з РНК.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

Некатегоризовані білки